Tito Flavio Sabino (padre di Vespasiano)
 Tito Flavio Sabino (console 47), fratello dell'imperatore Vespasiano
 Tito Flavio Sabino (console 69), figlio dell'omonimo console del 47 e nipote di Vespasiano 
 Tito Flavio Sabino (console 82), figlio dell'omonimo console del 69